Oscar u Óscar puede referirse a: 
 Óscar (nombre) u Oscar, nombre propio;

Artes y entretenimiento 
Los premios Óscar (también Óscares), galardón cinematográfico estadounidense;

Localidades y divisiones administrativas 
 Oscar (Luisiana), localidad de Luisiana, Estados Unidos;
 Oscar (Oklahoma), localidad de Oklahoma, Estados Unidos;
 Oscar (Virginia Occidental), localidad de Virginia Occidental, Estados Unidos;

Personas 
Óscar I de Suecia (1799-1859), rey de Suecia y Noruega;
Óscar II de Suecia (1829-1907), rey de Suecia y Noruega;
Óscar (santo) (801-865), religioso francés;

Militar 
 Nakajima Ki-43, avión japonés que tenía como nombre en clave para los Aliados 'Oscar' ;

Tecnología y transporte 
 OSCAR, nombre del primer satélite de radioaficionados;
 OScar, un proyecto con el objetivo de diseñar un vehículo de código abierto;
 Open Source Cluster Application Resources, una instalación de software basada en Linux;

Animales 
 Oscar, un gato que tenía la facultad de predecir la muerte de los pacientes.

Enlaces externos